Maximiliano Carlos de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Maximilian Karl von Thurn und Taxis; Ratisbona, 3 de noviembre de 1802 - Ratisbona, 10 de noviembre de 1871) fue el 6.º príncipe de Thurn y Taxis, jefe del Correo Postal de Thurn y Taxis (Thurn-und-Taxis-Post), y Jefe de la Casa Principesca de Thurn y Taxis desde el 15 de julio de 1827 hasta su muerte.

Primeros años 
Maximiliano Carlos era el cuarto vástago de Carlos Alejandro, 5.º príncipe de Thurn y Taxis, y su esposa, la duquesa Teresa de Mecklemburgo-Strelitz, hermana de la reina Luisa de Prusia. Nació el 3 de noviembre de 1802 en el llamado Palacio Interior de la Abadía de San Emerano. A la edad de nueve años, Maximiliano Carlos pasó a ser Bajo Teniente en el 4.º Regimiento del Rey de Baviera. Después de cuatro años de educación en una institución educativa suiza, el Bildungsinstitut Hofwyl, se unió al ejército bávaro el 25 de agosto de 1822. Después de la muerte de su padre en 1827, Maximiliano Carlos pidió su baja en el ejército. A partir de entonces, continuó con su nuevo rol como jefe de la Casa de Thurn y Taxis, con el asesoramiento y apoyo de su madre.

Matrimonio e hijos 
Maximiliano Carlos contrajo matrimonio con la baronesa Guillermina de Dörnberg, hija del Ernesto, barón de Dörnberg, y de su esposa, la baronesa Guillermina Enriqueta Maximiliana de Glauburg, el 24 de agosto de 1828 en Regensburg. Maximiliano Carlos y Guillermina tuvieron cinco hijos:

Carlos Guillermo (14 de abril - 21 de julio de 1829).
Teresa Matilde (31 de agosto de 1830 - 10 de septiembre de 1883).
Maximiliano Antonio Lamoral (28 de septiembre de 1831 - 26 de junio de 1867), príncipe heredero de Thurn y Taxis.
Egon (17 de noviembre de 1832 - 8 de febrero de 1892).
Teodoro (9 de febrero de 1834 - 1 de marzo de 1876).
En el séptimo año de matrimonio, Guillermina murió a la edad de 32 años. Maximiliano Carlos lloró su muerte profundamente y construyó para ella el mausoleo neogótico en la Abadía de San Emerano. 

Contrajo matrimonio por segunda vez con la princesa Matilde Sofía de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg, hija de Juan Aloisio III, príncipe de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg, y de su esposa, la princesa Amalia Augusta de Wrede, el 24 de enero de 1839 en Oettingen in Bayern. Maximiliano Carlos y Matilde Sofía tuvieron doce hijos:

Otón (28 de mayo de 1840-6 de julio de 1876).
Jorge (11 de julio de 1841-22 de diciembre de 1874).
Pablo (27 de mayo de 1843-10 de marzo de 1879).
Amalia (12 de mayo de 1844-12 de febrero de 1867).
Hugo (24 de noviembre de 1845-15 de mayo de 1873).
Gustavo (23 de febrero de 1848-9 de julio de 1914).
Guillermo (20 de febrero de 1849-11 de diciembre de 1849).
Adolfo (26 de mayo de 1850-3 de enero de 1890).
Francisco (2 de marzo de 1852-4 de mayo de 1897).
Nicolás (2 de agosto de 1853-26 de mayo de 1874).
Alfredo (11 de junio de 1856-9 de febrero de 1886).
María Georgina (25 de diciembre de 1857-13 de febrero de 1909).

En 1843, Maximiliano Carlos y su familia se trasladaron al castillo principesco de nueva construcción de la familia Thurn y Taxis en  Donaustauf, que fue completado el mismo año que el aledaño Walhalla. El castillo de Donaustauf fue completamente destruido por un incendio el 4 de marzo de 1880.

Carrera postal 
En 1827, Maximiliano Carlos sucedió a su padre como jefe de la compañía postal privada Thurn-und-Taxis-Post, que tenía su sede en Fráncfort del Meno. Con la anexión de la Ciudad Libre de Fráncfort por el Reino de Prusia en 1866 y la venta forzosa de la compañía Thurn-und-Taxis-Post por tres millones de táleros, llegó a su fin la era del monopolio postal de la familia Thurn y Taxis. El traspaso tuvo lugar el 1 de julio de 1867.

Títulos y estilos 
3 de noviembre de 1802-13 de noviembre de 1805: Su Alteza Serenísima el príncipe Maximiliano Carlos de Thurn y Taxis.
13 de noviembre de 1805-15 de julio de 1827: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Thurn y Taxis.
15 de julio de 1827-10 de noviembre de 1871: Su Alteza Serenísima el príncipe de Thurn y Taxis.

Honores 
Gran maestre de la Orden de la Perfecta Amistad (Principado de Thurn y Taxis)
Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austriaca)
Caballero de la Orden del Águila Negra (Reino de Prusia)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Martin Dallmeier / Martha Schad: The Princely House of Thurn und Taxis, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, Germany 1996 ISBN 3-7917-1492-9.

Enlaces externos 

Nacidos en Ratisbona
Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Militares de Baviera
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de la Orden Real Güélfica